Опухлики-2 — деревня в Невельском районе Псковской области. Входит в состав Голубоозёрской волости.

Расположена в 20 километрах к северо-востоку от районного центра, города Невеля, и в 3 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Опухлики. 

Ранее здесь дислоцировалась военная часть со складами боеприпасов для устаревших артиллерийских систем: она была выведена весной 2012 года со всем имуществом и личным составом.

Численность населения деревни в 2000 году составляла 90 человек, в 2011 году — 123 человека.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Невельского района, Голубоозёрская волость 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)